Hubert Martin fait référence à 

 Hubert Martin (1912-2008), un homme politique français
 Hubert Martin, dit Pit Martin (1943-2008),  un joueur de hockey sur glace canadien